Li Čen je jméno vícera osob:

 Li Čen (tchangský princ) (627–688) – syn císaře Tchaj-cunga, kníže z Jüe;
 Li Čen (mingský spisovatel) (1376–1452) – čínský spisovatel mingské doby;
 Li Čen (generálka) (1908–1990) – první generálka Čínské lidové osvobozenecké armády;
 Li Čen (ministr) (1914–1973) – čínský komunistický politik, ministr veřejné bezpečnosti 1972–1973;
 Li Čen (šantungský politik) (1924–2018) – čínský komunistický politik, předseda šantungského lidového shromáždění 1985–1996.